Sezon (1970) był 68. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Rozgrywki toczyły się tylko wiosną 1970 z tego względu, że od następnego sezonu wprowadzono system jesień-wiosna. Rywalizowało 16 drużyn podzielony na dwie grupy. Zwycięzcy grup zagrali ze sobą mecz i rewanż o mistrzostwo Węgier. Żaden klub nie spadł do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył Antal Dunai, który w barwach Újpesti Dózsa SC strzelił 14 goli.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Play-off 
Újpesti Dózsa SC - Ferencvárosi TC 3-2, 1-1

Mistrzem Węgier został zespół Újpesti Dózsa SC.

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1970 w piłce nożnej